Жме́ринська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Жмеринська вулиця — вулиця у Гнівані.
 Жмеринська вулиця — вулиця у Святошинському районі Києві.
 Жмеринська вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Жмеринська вулиця — вулиця у Харкові.

 Жмеринська вулиця — зникла вулиця у Подільському районі Києві

Жмеринська вулиця — вулиця у Волгограді.

Ж